De Afdaling voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op woensdag 17 februari 2010 in Whistler Blackcomb. Titelhouder was de Oostenrijkse Michaela Dorfmeister. Het nummer werd gedomineerd door de Amerikaanse skiesters Lindsey Vonn en Julia Mancuso.

Uitslag 
DSQ = gediskwalificeerd, DNF = niet gefinisht, DNS = niet gestart

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen afdaling